Gunnarstorpagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gunnarstorpagölen, Småland, sjö i Sävsjö kommun, 
Gunnarstorpagölen, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (4,46 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn